Il doppio del torneo di tennis Brighton International 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Steffi Graf e Helena Suková che hanno battuto in finale Tine Scheuer-Larsen e Catherine Tanvier 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Steffi Graf /  Helena Suková (campionesse)
 Bettina Bunge /  Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)

 Alycia Moulton /  Robin White (semifinali)
 Tine Scheuer-Larsen /  Catherine Tanvier (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brighton International 1986